Die Premijer Liga 2006/07, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BHT Premijer Liga genannt wird, war die siebte Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 5. August 2006 mit dem Heimspiel des NK Posušje gegen FK Željezničar Sarajevo (0:0) und endete am 26. Mai 2007.

Spielmodus 
In der Saison 2006/07 traten, wie in den vergangenen Jahren, 16 Vereine in insgesamt 30 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielte hierbei einmal zuhause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Mannschaften. In der Premijer Liga 2006/07 spielten die 16 Teams um drei internationale Startplätze: einen für die 1. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2007/08, einen für die 1. Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 2007/08 und einen für den UEFA Intertoto Cup 2007.  Als Meister war FK Sarajevo dazu berechtigt, an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2007/08 teilzunehmen. Neben Vizemeister HŠK Zrinjski Mostar, gelang es dem Regionalrivalen NK Široki Brijeg über den Sieg im Pokalfinale ebenfalls einen Platz für die 1. Qualifikationsrunde des UEFA-Pokal 2007/08 zu erlangen. Der Drittplatzierte FK Slavija Sarajevo, Konkurrent des Meistervereins von 2006/07, spielte dafür im UEFA Intertoto Cup 2007. Die zwei Letztplatzierten der Liga mussten in die Erste Liga FBiH bzw. Erste Liga RS absteigen. Davon betroffen waren also FK Borac Banja Luka und FK Radnik Bijeljina.

Vereine, Stadien und Spielorte 
Die folgende Tabelle und Positionskarte zeigen die Stadien und Spielorte der 16 Vereine der Premijer Liga 2006/07.

Statistiken

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Platzierungskriterien für UEFA-Wettbewerbe und Abstieg:1. Punkte – 2. direkter Vergleich – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006/07